Daucus speciosus är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati. Daucus speciosus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
speciosus